Larson Valley är en dal i Västantarktis. Chile gör anspråk på området.

Källor 

Dalar i Västantarktis
Chiles anspråk i Antarktis